"Săcel" ou "Săcele" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Săcel (Maramureș)
 Săcel (Harghita)
 Săcele, em  Brașov
 Săcele (Constanța)
 uma localidade em Săliște

Desambiguações de topônimos